Эшли Даймонд (; род. , Джорджия, США) — американская правозащитница и трансгендерная женщина, а также начинающий музыкант. Эшли привлекла всеобщее внимание, когда ее незаконно поместили в мужскую тюрьму за ненасильственное преступление. Во время её пребывания в тюрьме, ей было отказано в необходимых с медицинской точки зрения гормонах, которые она принимала в течение более семнадцати лет, её избивали, и она подвергалась сексуальному насилию со стороны заключенных, чему тюремные надзиратели никак не противодействовали. Будучи в тюрьме, Даймонд сотрудничала с Южным центром по борьбе с бедностью (), чтобы подать коллективный иск против Департамента исправительных учреждений штата Джорджия. Победа Эшли в этом судебном деле изменила законы пенитенциарной системы штата Джорджия относительно гормонов для трансгендерных заключенных и заставила тюремных чиновников проходить обучение по деликатному поведению с трансгендерными заключенными.

Фильмография

Примечания

Внешние ссылки 

Трансгендерные и транссексуальные женщины